Motherland er nationalmelodien i Mauritius.

Engelsk lyrik 
Glory to thee,
Motherland, oh motherland of mine,
Sweet is thy beauty,
Sweet is thy fragrance,
around thee we gather,
as one people,
as one nation,
In peace, justice and liberty,
Beloved country may God bless thee,
for ever and ever.

Nationalsange
Mauritius